Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2014/15.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 31 команда, прошедшие через квалификацию, 7 команд, получившие автоматическую квалификацию, и 10 проигравших четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

География турнира 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2014/15 представлены национальные лиги следующих 26 стран:
 Италия — 4 команды,
 Бельгия, Греция, Украина, Франция — по 3,
 Англия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Португалия, Россия, Румыния, Турция, Хорватия, Швейцария — по 2,
 Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Кипр, Польша, Сербия, Словакия, Финляндия, Чехия, Шотландия — по 1.

Жеребьёвка 

Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на конец сезона 2013/2014 года. Обладатель титула, Севилья, автоматически посеян в первую корзину. Жеребьёвка прошла 29 августа 2014 года на Форуме Гримальди в Монако.

Группы 
По результатам жеребьёвки команды были разбиты на 12 групп по 4 команды. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы, а также 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E 

*Матч был прерван в перерыве из-за погодных условий при счёте 3:2, второй тайм перенесён на 28 ноября 2014 года, 17:00 CET.

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Ссылки

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2014/2015